Thunberg är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Tunberg. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Thunberg 1 107
 Tunberg 96
Tillsammans blir detta 1 203 personer. I Finland var den 4 maj 2015 28 personer registrerade med namnet Thunberg, medräknat utflyttade. Med båda stavningarna har namnet även använts som svenskt soldatnamn.

Den äldsta kända släkten med namnet är bergsmannasläkten från Kopparberget och Stora Tuna. Flera borgerliga släkter förekommer också, t.ex. Carl Peter Thunbergs släkt.
Den adliga ätten af Thunberg är sedan länge utslocknad.

Personer med efternamet Thunberg eller med varianter av detta namn
 Anna Sofia Sevelin, född Thunberg (1790–1871), skådespelare och sångerska
 Anne-Marie Thunberg (1923–2005), teolog, tidskriftsredaktör, författare och debattör
 Carl Thunberg (född 1965), egenföretagare, dömd för grova rån
 Carl Peter Thunberg (1743–1828), botanist
 Clas Thunberg (1893–1973), finländsk skridskoåkare 
 Daniel af Thunberg (1712–1788), mekaniker, vattenbyggare
 Greta Thunberg (född 2003), klimataktivist
 Gunilla Thunberg (född 1953), skådespelare
 Hemery Thunberg (1919–2008), yrkesmålare och målare
 Ida Thunberg (född 1999), häcklöpare och mångkampare
 Jonas Thunberg (född 1973), redaktör
 Karin Thunberg (född 1949), journalist och författare
 Lage Thunberg (1905–1997), general 
 Lars Thunberg (1928–2007), teolog och författare
 Lena Thunberg (född 1947), författare och tidskriftsredaktör
 Olof Thunberg (1925–2020), skådespelare och regissör
 Oskar Thunberg (född 1976), skådespelare
 Petter Thunberg (1709–?), tapetmålare
 Rut Thunberg (1908–1982), skulptör, målare och textilkonstnär
 Stefan Thunberg (född 1968), manusförfattare och författare
 Svante Thunberg (född 1969), skådespelare, manager och producent 
 Sven Tunberg (1882–1954), historiker, professor och högskolerektor
 Sven-Erik Thunberg (1928–2006), frikyrkopredikant, målare, tecknare och skulptör
 Thorsten Thunberg (1921–1975), målare och tecknare
 Torsten Thunberg (1873–1952), läkare och professor i fysiologi
 Ulf Thunberg (född 1958), skulptör

Se även
 Daniel Thunberg, ångfartyg byggt 1835 för trafik på Göta kanal
 Thunberg (fartyg), ångfartyg byggt 1853 för trafik på Göta kanal

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland